SC Rot-Weiß Oberhausen (celým názvem: Sportclub Rot-Weiß Oberhausen-Rheinland e. V.) je německý sportovní klub, který sídlí ve městě Oberhausen ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko. Založen byl v roce 1904 pod názvem Oberhausener SV. Svůj současný název nese od roku 1945. Fotbalový oddíl od sezóny 2012/13 působí v Regionallize West, čtvrté německé nejvyšší fotbalové soutěži. Svoje domácí utkání hraje na stadionu Niederrhein s kapacitou cca 21 300 diváků. Klubové barvy jsou červená a bílá, jak napovídá název klubu. Červené klubové logo je kruhového tvaru se zeleným čtyřlístkem uvnitř.

Největším úspěchem fotbalového oddílu je celkem čtyřletá účast v Bundeslize, německé nejvyšší fotbalové soutěži (v sezónách 1969/70 – 1972/73). Mimo mužský fotbalový oddíl má sportovní klub i jiné oddíly, mj. oddíl lehké atletiky a kulečníku.

Historické názvy 
Zdroj: 

 1904 – Oberhausener SV (Oberhausener Spielverein)
 1923 – fúze s Styrumer SV 1908 ⇒ SpVgg 1904 Oberhausen-Styrum (Spielvereinigung 1904 Oberhausen-Styrum)
 1933 – SC Rot-Weiß Oberhausen (Sportclub Rot-Weiß Oberhausen)
 1943 – KSG Rot-Weiß/Alstaden Oberhausen (Kriegsspielgemeinschaft Rot-Weiß/Alstaden Oberhausen)
 1945 – zánik
 1945 – obnovena činnost pod názvem SC Rot-Weiß Oberhausen-Rheinland (Sportclub Rot-Weiß Oberhausen-Rheinland e. V.)

Získané trofeje 
Zdroj: 

 Niederrheinpokal ( 3× )
 1995/96, 1997/98, 2017/18

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1933–1934: Bezirksliga Niederrhein – sk. ?
 1934–1938: Gauliga Niederrhein
 1938–1939: Bezirksliga Niederrhein – sk. ?
 1939–1944: Gauliga Niederrhein
 1947–1951: Fußball-Oberliga West
 1951–1952: II. Division West – sk. 1
 1952–1957: II. Division West
 1957–1963: Fußball-Oberliga West
 1963–1969: Fußball-Regionalliga West
 1969–1973: Fußball-Bundesliga
 1973–1974: Fußball-Regionalliga West
 1974–1975: 2. Fußball-Bundesliga Nord
 1975–1978: Verbandsliga Niederrhein
 1978–1979: Fußball-Oberliga Nordrhein
 1979–1980: 2. Fußball-Bundesliga Nord
 1981–1983: Fußball-Oberliga Nordrhein
 1983–1988: 2. Fußball-Bundesliga
 1988–1989: Fußball-Oberliga Nordrhein
 1989–1993: Verbandsliga Niederrhein
 1993–1995: Fußball-Oberliga Nordrhein
 1995–1998: Fußball-Regionalliga West/Südwest
 1998–2005: 2. Fußball-Bundesliga
 2005–2006: Fußball-Regionalliga Nord
 2006–2007: Fußball-Oberliga Nordrhein
 2007–2008: Fußball-Regionalliga Nord
 2008–2011: 2. Fußball-Bundesliga
 2011–2012: 3. Fußball-Liga
 2012– : Fußball-Regionalliga West

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, zlaté podbarvení - 1. místo, stříbrné podbarvení - 2. místo, bronzové podbarvení - 3. místo, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky
 1987/88: Oberhausen byl pro nesplnění licenčních podmínek přeřazen do třetí nejvyšší soutěže.

Odkazy

Literatura 
 Wilfried Dummat: Himmelfahrt mit RWO. In: … der Boss spielt im Himmel weiter. Fußball-Geschichten aus dem Ruhrgebiet, hrsg. von Hermann Beckfeld. Henselowsky Boschmann Verlag, Bottrop 2006, .
 Sebastian Scharte (Hrsg.): „Wer ist die Macht vom Niederrhein und vom Ruhrpott sowieso?“ Rot-Weiß Oberhausen: FußballVereinsFamilie. Klartext Verlag, Essen 2011, 
 Peter Seiwert / Manuela Rettweiler: Der lange Weg in die Bundesliga: 1902–1969 (Rot-Weiß Oberhausen Chronik, Bd. 1). Verlag Laufen, Oberhausen 1999, .
 Peter Seiwert: Bundesliga – unsere besten Jahre: 1969–1973 (Rot-Weiß Oberhausen Chronik, Bd. 2). Verlag Laufen, Oberhausen 2004, .
 Peter Seiwert: Das Kleeblatt blüht weiter: 1973-2009 (Rot-Weiß Oberhausen Chronik, Bd. 3). Verlag Laufen, Oberhausen 2009, .

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky 
 Profil na transfermarkt.co.uk 
 Profil  na weltfussballarchiv.com 

Rot-Weiß Oberhausen
Německé fotbalové kluby
Sportovní kluby v Severním Porýní-Vestfálsku
Fotbalové kluby založené v roce 1904
SC Rot-Weiß